Первая охота — советский цветной звуковой короткометражный мультипликационный фильм 1937 года режиссёра Павла Шмидта, снятый на киностудии «Ленфильм» по одноименному рассказу Виталия Бианки.

Сюжет 
Мультфильм повествует о неудавшейся охоте щенка за бабочкой, выпью и удодом.

Съёмочная группа 
 Сценарист — Виталий Валентинович Бианки.
 Режиссёр-художник — Павел Борисович Шмидт.
 Композитор — Виктор Львович Витлин.
 Звукооператор — Владимир Урбенин.
 Художники: З. Бокова, Элеонора Гайлан, Е. Казанцева, Т. Корнилова, М. Правдин, Ф. Слуцкий, В. Твардовский.

Примечания 

Мультфильмы о животных
Рисованные мультфильмы СССР 1937 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов